Oracle Challenger Series – Newport Beach 2020 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 125K series w sezonie 2020 z cyklu Oracle Challenger Series – Newport Beach rozgrywany w dniach 27 stycznia–2 lutego 2020 roku w Newport Beach na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 162 480 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2020
2020 w tenisie ziemnym
2020 w Kalifornii